Isfjorden (Svalbard), un fiord a l'oest de Spitsbergen, Svalbard
 Isfjorden (població), una població
 Isfjorden (fjord in Møre og Romsdal)
 SS Isfjord, un vaixell noruec